

Geografia 
 Francia
 Sentenac-de-Sérou – comune nella regione dell'Occitania
 Sentenac-d'Oust – comune nella regione dell'Occitania
 Suc-et-Sentenac – ex comune nella regione dell'Occitania